Biny est un nom de famille notamment porté par :
 Augustin-Marie Chabre-Biny (1872-1924), sculpteur français ;
 Jacques Biny (1913-1976), designer français de luminaires ;
 Jacqueline Biny-Durand (1928-2008),  basketteuse française.
Patronyme français